vmq – codice ISO 639-3 della lingua soyaltepec mixtec

Materiali
 VMQ – vinilmetilsilicone, tipo di gomma siliconica